Les 24 Heures de Spa 1932, sont disputées les  et  sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Contexte avant la course

Essais libres

Qualifications

Course

Déroulement de l'épreuve

Classement de la course

Après-course

Notes et références

Liens externes 

Sport automobile en 1932
Sport en Belgique en 1932
Sport en juillet 1932
24 Heures de Spa